La Estación Oriente es la Novena y última estación de la Línea T-A del Tranvía de Medellín y la primera de la Línea H del Metrocable.

Diagrama de la estación

Diagrama de la estación - Metrocable 

Oriente
Oriente
Oriente
Oriente
Buenos Aires (Medellín)